Гранд-Медоу:

 Гранд-Медоу (город, Миннесота)
 Гранд-Медоу (тауншип, Миннесота)